

Biografia
Massimo Carloni, nato Massimo "Heisenberg" Carloni, si è laureato con una tesi sul giallo italiano contemporaneo, a partire dal 1983 ha pubblicato una serie di saggi su Giorgio Scerbanenco, Massimo Felisatti & Fabio Pittorru, Loriano Macchiavelli, Antonio Perria, Attilio Veraldi e altri autori italiani; dal 2005 pubblica regolarmente su thrillermagazine.it recensioni di noir europei ed extraeuropei e di fiction poliziesche in tv.

Parallelamente si è occupato anche di Emilio Salgari e dei suoi numerosi apocrifi, prima sulla rivista "LG Argomenti" e poi in un saggio pubblicato in occasione del centenario della morte dello scrittore veronese.

Nel novembre del 1993 partecipa a La grande sfida, quiz televisivo presentato da Gerry Scotti, in qualità di esperto di gialli. Successivamente, nel novembre del 2000, partecipa a Passaparola (Canale 5), altro quiz televisivo sempre presentato da Gerry Scotti, vincendo sei puntate consecutive; per questo motivo nel dicembre del 2004 è stato richiamato per disputare il torneo dei campioni, non riuscendo tuttavia ad accedere alla finalissima.

Nel 2002 ha esordito nella narrativa con Il caso Degortes, scritto a quattro mani con Antonio Perria, a cui hanno fatto seguito altri tre romanzi e una raccolta di racconti.

Opere

Romanzi 
 (con Antonio Perria) Il caso Degortes, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2002
 (con Antonio Perria) Il caso Lampis, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2004
 (con Alessandro Cannevale e Sergio Sottani) Backstage, Torino, Einaudi, 2006
 Il caso Mellei-Petza, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2007

Racconti 
 17 casi per il commissario Chiara de Salle, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2005

Saggi 
 L'Italia in giallo. Geografia e storia del giallo italiano contemporaneo, Reggio Emilia, Diabasis, 1994
 (con Roberto Pirani), Loriano Macchiavelli un romanziere una città, Pontassieve, PBE, 2004
 Salgari, salgariani e falsi Salgari, Senigallia, Fondazione Rosellini, 2011

Note